Il singolare del torneo di tennis Canberra Women's Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Meghann Shaughnessy che ha battuto in finale Francesca Schiavone 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Nathalie Dechy (primo turno)
 Meghann Shaughnessy (campionessa)
 Clarisa Fernández (secondo turno)
 Dája Bedáňová (primo turno)

 Francesca Schiavone (finale)
 Marie-Gaïané Mikaelian (primo turno)
 Laura Granville (secondo turno)
 Magüi Serna (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canberra Women's Classic 2003